Черняки () — село,
Великопавловский сельский совет,
Зеньковский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5321381403. Население по переписи 2001 года составляло 81 человек.

Географическое положение 
Село Черняки находится на расстоянии в 3 км от села Высокое.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.
Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
Есть на карте 1869 года как хутор Черняка

Примечания